Jürgen Westphalen ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Westphalen (Ratsherr) (1666–1735), deutscher Kaufmann und Politiker
 Jürgen Westphalen (Volkswirt) (* 1930), deutscher Volkswirt und Autor

Siehe auch:
 Jürgen Westphal